Єфрем (Кривий) — єпископ Куритибської єпархії святого Івана Хрестителя Української Греко-Католицької Церкви.
 Кривий Василь Дмитрович — український журналіст, народознавець, фольклорист, літератор.
 Кривий Олександр Васильович — український художник.
 Кривий Олександр Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривий Олександр Федорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривий Олексій Ігорович — молодший сержант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривий Сергій Лук'янович — український вчений-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018).
 Кривий Сергій Петрович (*1977) — український футболіст, півзахисник.

Примітки 

Прізвища